Ра́ковина:
 Раковина — наружное защитное скелетное образование, покрывающее тело многих беспозвоночных животных.
 Раковина моллюсков
 Раковина — вид сантехники.
 Раковина в металловедении — дефект литой структуры.
 Ушная раковина
 Раковина — элемент защитного снаряжения в спорте (например, хоккее или единоборствах).
 Раковина (морской термин) — на парусных судах свес на бортах кормовой части судна, где располагались сантехнические принадлежности. В дальнейшем, с изменением конструкции корпуса, выражение «на правой/левой раковине» стало означать «справа/слева по корме».